Бугя-де-Жос () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Бугя-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бугя-де-Жос.
 Бугя-де-Жос () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Гура-Вітіоарей.